Lubná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lubná, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Lubná, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Lubná, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín